Osoby o tym nazwisku:
 Máté Szepsi Laczkó – węgierski kalwiński duchowny, nauczyciel, kronikarz, winiarz
 Zsolt Laczkó – węgierski piłkarz